Lars Ljung kan syfta på:

 Lars Ljung (ämbetsman), född 1943, generaldirektör
 Lars Ljung (överste), född 1948, överste & diplomat